Tupilak bezeichnet:
 Tupilak, grönländische Schnitzfigur
 Tupilak (Berg), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tupilak (Insel, Aasiaat) (Ræveø), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tupilak (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland